Storflotjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storflotjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Storflotjärnarna (Fors socken, Jämtland, 698312-155663), sjö i Ragunda kommun, 
Storflotjärnarna (Fors socken, Jämtland, 698334-155656), sjö i Ragunda kommun, 
Storflotjärnen (Bodsjö socken, Jämtland, 696024-145031), sjö i Bräcke kommun, 
Storflotjärnen (Bodsjö socken, Jämtland, 697383-145184), sjö i Bräcke kommun, 
Storflotjärnen (Borgvattnets socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (2,5 ha)
Storflotjärnen (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (5,38 ha)
Storflotjärnen (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Storflotjärnen (Häggenås socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Storflotjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 696057-150908), sjö i Bräcke kommun, 
Storflotjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 696287-150325), sjö i Bräcke kommun, 
Storflotjärnen (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Storflotjärnen (Lits socken, Jämtland, 702261-147041), sjö i Östersunds kommun, 
Storflotjärnen (Lits socken, Jämtland, 704357-144036), sjö i Östersunds kommun, 
Storflotjärnen (Lockne socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Storflotjärnen (Mattmars socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Storflotjärnen (Revsunds socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Storflotjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Storflotjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 699195-147001), sjö i Bräcke kommun, 
Storflotjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 700110-146640), sjö i Bräcke kommun, 
Storflotjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (4,47 ha)
Storflotjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (11,2 ha)
Storflotjärnen (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Storflotjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 704500-153879), sjö i Sollefteå kommun, 
Storflotjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 706383-151312), sjö i Sollefteå kommun, 
Storflotjärnen (Ådals-Lidens socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn